Sporrer ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sporrer (* 1962), österreichische Rechtswissenschaftlerin, Vizepräsidentin des VwGH
 Fidel Sporer (Fidelis Sporrer; 1731–1811), deutscher Bildhauer des Rokoko
 Franz Sporrer (1799–1865), Bürgermeister der Stadt Freising
 Katharina Sporrer (* 1986), österreichische Theater- und Filmschauspielerin
 Philipp Sporrer (1829–1899), deutscher Historien- und Genremaler
 Teresa Sporrer (* 1994), österreichische Autorin

Siehe auch:
 Sporer